Ханьда́нь () — городской округ в провинции Хэбэй КНР.

История 
Ханьдань был столицей государства Чжао в Период Сражающихся царств. Здесь в 259 году до н. э. родился Цинь Шихуанди. Здесь же ранее богатый купец Люй Бувэй встретил его отца Ижэня (異人) и, заключив с ним союз, открыл себе путь к политической власти.

Во времена Троецарствия на территории современного современного городского округа Ханьдань находилась столица царства Вэй город Ечэн.

Во времена империй Мин и Цин та часть данной территории, что входила в состав провинции Чжили, находилась под управлением Гуанпинской управы (广平府) и Даминской управы (大名府); та часть, что входила в состав провинции Хэнань — под управлением Чжандэской управы (彰德府).

В 1920-х годах, во время милитаристских междоусобиц, этот регион стал постоянным местом боевых действий между войсками Чжилийской и Аньхойской клик.

Во время японо-китайской войны эта территория в 1937 году была оккупирована японцами.

Во время гражданской войны Ханьдань стал столицей . Отсюда начала своё вещание радиостанция «Синьхуа», и именно здесь 15 мая 1946 года вышел первый номер газеты «Жэньминь жибао».

В 1949 году был создан Специальный район Ханьдань (邯郸专区), в который вошло два посёлка и 16 уездов, до войны входившие в состав провинций Шаньдун, Хэбэй и Хэнань. В 1950 году был образован Горнодобывающий район Фэнфэн. В 1952 году посёлок Ханьдань стал городом уездного уровня, а горнодобывающий район Фэнфэн перешёл в непосредственное подчинение правительству провинции; уезды Линьфэн и Гуаньтао были переданы в состав провинции Шаньдун. В 1953 году Ханьдань стал городом окружного уровня. В 1958 году был расформирован Специальный район Синтай (邢台专区), и 14 бывших его уездов вошло в состав Специального района Ханьдань.

В 1961 году был воссоздан Специальный район Синтай. В 1970 году Специальный район Ханьдань был переименован в Округ Ханьдань (邯郸地区). В июне 1993 года округ Ханьдань и город Ханьдань были расформированы, и образован Городской округ Ханьдань.

В 2014 году часть территории уезда Цысянь была передана в состав Горнодобывающего района Фэнфэн

30 сентября 2016 года был расформирован уезд Ханьдань; его территория была разделена между районами Цунтай и Ханьшань (также к району Ханьшань была присоединена часть территории уезда Цысянь). Тогда же уезды Юннянь и Фэйсян были преобразованы в районы городского подчинения.

Административно-территориальное деление 
Городской округ Ханьдань делится на 6 районов, 1 городской уезд, 11 уездов:

Экономика 
В городе расположен металлургический завод HBIS Group.

Транспорт

Авиационный 
Коммерческие авиаперевозки города обслуживает аэропорт Ханьдань.

Железнодорожный 
Важное значение имеют грузовые железнодорожные перевозки в Центральную Азию, Монголию и Россию.

Отражение в языке 
В китайском языке есть чэнъюй «учиться ходить как ханьданьцы» (), образно означающий: неудачно подражая другим людям, терять свои оригинальные навыки. Он происходит из главы 17 под названием «Осенние воды» в книге «Чжуан-цзы». По преданию, в период Сражающихся царств человек из царства Янь отправился в столицу царства Чжао Ханьдань и был очарован грациозностью походки ханьданьцев. Пытаясь научиться у них, он не только не преуспел в этом, но и вообще разучился ходить и был вынужден добираться домой ползком.

Города-побратимы 
  Кривой Рог
  Падуя
  Саики

Примечания

Ссылки